Celeia ima več pomenov.

Kraj

 Antična Civitas Celeia oz. kasneje Claudia Celeia, starorimska naselbina iz 1. stoletja pr. n. št., osnovano na keltski Kelei

Gospodarstvo

 Mlekarna Celeia iz Arje vasi pri Celju
 Poslovni objekt Celeia Park v Celju

Drugo

 Hotel Celeia, hotel v Celju
 ŠKD Celeia, Športno kinološko društvo Celeia iz Celja
 Zavod Celeia Celje, Center sodobnih umetnosti iz Celja pod okriljem ŠOU Ljubljana
 RK Celeia Žalec, ženski rokometni klub iz Žalca